Lot (bestemming), een begrip rond toeval of bestemming
Loterijbriefje, zie Loterij
Lot (oppervlaktemaat), een lot (veen)grond
Veilingkavel, Engels lot
Scheut (plant), een jonge tak van een boom
Lot (film), een film van regisseur Tamar van den Dop over een meisje met deze naam
LOT Polish Airlines

Personen:
Lot (persoon), een Bijbelse figuur, neef van Abraham
Lot (koning), een mythische Britse koning
Lotte (voornaam), een meisjesnaam, afgeleid van Charlotte
Ferdinand Lot (1866-1952), een Frans historicus
Louis Lot (1807-1896), een Frans fluitbouwer

Plaatsen:
Lot (België), een deelgemeente van Belgische gemeente Beersel
Lot (departement), een Frans departement, genoemd naar de rivier
Lot (rivier), een rivier in Frankrijk

Zie ook
LOT (doorverwijspagina)